Jähn oder Jaehn ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Jaehn, deutscher Baumeister und Baubeamter
 Felix Jaehn (* 1994), deutscher DJ und Musikproduzent
 Fritz Jähn (1882–1964), deutscher Generalmajor
 Hannes Jähn (1934–1987), deutscher Schildermaler, Grafikdesigner, Illustrator, Buchgestalter, Fotokünstler und Hochschullehrer
 Karl-Heinz Jähn (* 1932), deutscher Übersetzer
 Max Reinhard Jaehn (* 1948), deutscher Orgelforscher 
 Sigmund Jähn (1937–2019), deutscher Kosmonaut

Siehe auch:
 Jehn